Il Roller Hockey Asia Cup 2014 è stata la 14ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata in Cina nella città di Haining dal 25 al 28 settembre 2014.
La competizione fu organizzata dall'Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo maschile fu vinto dalla nazionale di Macao per la 9ª volta nella sua storia.
Il torneo femminile fu vinto dalla nazionale indiana per la 4ª volta nella sua storia.

Torneo maschile

Nazionali partecipanti

Prima fase

Risultati

Classifica

Fase finale

Semifinali

Finale 3º e 4º posto

Finale 1º e 2º posto

Campioni

Torneo femminile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 

2014